Bel·liè (Bellienus) era un cognomen de família de la gens Ànnia. També es troba citat Biliè (Bilienus). Els personatges principals que van portar el cognom van ser:

 Lluci Anni Bel·liè va ser pretor el 107 aC, i va servir sota Gai Mari a la guerra contra Jugurta.
 Gai Anni Bel·liè llegat de Marc Fonteu a la Gàl·lia Narbonense el 72 aC.
 Lluci Anni Bel·liè, oncle de Catilina.
 Lluci Anni Bel·liè, va ser probablement fill de Lluci Anni Bel·liè, i cosí de Catilina. Després de la mort de Juli Cèsar el 44 aC van cremar la seva casa.
 Bel·liè, comandant romà.
 Gai Bel·liè, orador i jurista romà.

Referències 

Cognoms romans
Bel·liè